Вацлав Борейко — підчаший овруцький у 1718 році
 Вацлав Борейко з Кнерута — ландшафтний архітектор, громадсько-політичний та освітній діяч, власник маєтків в Україні, дід Едварда Руліковського.

Борейки